Patronyme français, originaire du sud-ouest de la France, porté notamment par :
 Marcel Garrouste, (1921-2021), homme politique et directeur d'hôpital français, ancien député du Lot-et-Garonne, maire du Penne-d'Agenais.
 Pierre Garrouste, dirigeant français du rugby à XIII de 1967 à 1968.

Voir également 
 Garouste

Homonymie de patronyme